

Anno 
 818 o 818 a.C.

Codici 
 818 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Gemeaux Observatory, a Laval, presso Montréal, nella provincia canadese del Québec

Matematica 
 818 – numero